Ribe steht für:
 Ribe, Stadt in Dänemark
 Ribe (Volk), einer der Mijikenda-Stämme in Kenia

Ribe bzw. Ribé ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Ribe (* 1945), schwedischer Mathematiker
 Montse Ribé (* 1972), spanische Maskenbildnerin

RIBE steht als Abkürzung für:
 Reactive Ion Beam Etching, siehe Plasma-unterstütztes Ätzen #Reaktives Ionenstrahlätzen
 RIBE Elektrotechnik Radebeul, siehe Elektroarmaturenwerk JWH

RIBE als Unternehmen:
 RIBE als Abkürzung für die Richard Bergner Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Schwabach, einem Hersteller von Verbindungselementen sowie -technik

Siehe auch:
 Riebe

Abkürzung